Kościół św. Wojciecha w Krakowie (Rynek Główny)
 Kościół św. Wojciecha w Krakowie (Bronowice)